O Liga Regional (ou Insular) do Maio de 2016-17 foi a epoca de Associação Regional de Futebol do Maio (ARFM), competição de futebol.    O campeonato foi organizado-se por Associação Regional de Futebol do Maio (ARFM).  O número de clubes de temporada foi sete e primeira temporada com dois divisões. Na Segunda Divisão, o novo clube apresentada foi Santa Clara de aldeia de Alcatraz e Pilão Cão.

O campeão do torneio foi o Onze Unidos conqustou o deze título é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2017.

105 gols foi artilheirado deste temporada.

Na jogos promocionais, Real Marítimo venceu o competitição.

Clubes

Primeira Divisão
Académica da Calheta
Académico/83
Barreirense
Morrerense
Onze Unidos
 Real Marítimo - Cascabulho
Santana

Segunda Divisão
Beira-Mar - inapresentada
 Cruzeiro
 Figueirense - Figueira da Horta
 Miramar
 Santa Clara - Alcatraz e Pilão Cão

Resumo da Temporada
A edição 2016-17 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Académico/83.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisåo
1a: Miramar
2a: Cruzeiro

Jogos
<center>
{|class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 1
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Morrerense
|2 - 1
|Académico 83
|20 de Janeiro
|14 de janeiro
|16:00
|-align=center
|Real Marítimo
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Santana
|20 de Janeiro
|15 de janeiro
|14:00
|-align=center
|Académica da Calheta
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Unidos
|20 de Janeiro
|15 de janeiro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 2
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Santana
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Barreirense
|20 de Janeiro
|21 de janeiro
|16:00
|-align=center
|Académico 83
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Real Marítimo
|20 de Janeiro
|22 de janeiro
|14:00
|-align=center
|Morrerense
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Onze Unidos
|20 de Janeiro
|22 de janeiro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 3
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica da Calheta
|3 - 1
|Real Marítimo
|20 de Janeiro
|28 de janeiro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académico 83
|3 - 0
|Santana
|20 de Janeiro
|29 de janeiro
|14:00
|-align=center
|Onze Unidos
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Barreirense
|20 de Janeiro
|29 de janeiro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 4
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Unidos
|1 - 0
|Santana
|20 de Janeiro
|4 de fevereiro
|16:00
|-align=center
|Barreirense
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Real Marítimo
|20 de Janeiro
|5 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|Morrerense
|1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Académica da Calheta
|20 de Janeiro
|5 de fevereiro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 5
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Santana
|2 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Académica da Calheta
|20 de Janeiro
|11 de fevereiro
|16:00
|-align=center
|Real Marítimo
|1 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Morrerense
|20 de Janeiro
|12 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|Académico 83
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Barreirense
|20 de Janeiro
|12 de fevereiro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 6
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Barreirense
|4 - 2
|Morrerense
|20 de Janeiro
|18 de fevereiro
|16:00
|-align=center
|Real Marítimo
|0 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Unidos
|20 de Janeiro
|19 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académico 83
|1 - 0
|Académica da Calheta
|20 de Janeiro
|19 de fevereiro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 7
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Académica da Calheta
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Barreirense
|20 de Janeiro
|25 de fevereiro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Morrerense
|3 - 0
|Santana
|20 de Janeiro
|26 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|Académico 83
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Onze Unidos
|20 de Janeiro
|26 de fevereiro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 8
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Académico 83
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Morrerense
|20 de Janeiro
|11 de março
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Santana
|2 - 0
|Real Marítimo
|20 de Janeiro
|12 de março
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Unidos
|3 - 0
|Académica da Calheta
|20 de Janeiro
|12 de março
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 9
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Barreirense
|1 - 0
|Santana
|20 de Janeiro
|18 de março
|16:00
|-align=center
|Real Marítimo
|0 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Académico 83
|20 de Janeiro
|19 de março
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Unidos
|2 - 0
|Morrerense
|20 de Janeiro
|19 de março
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 10
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Real Marítimo
|0 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Académica da Calheta
|20 de Janeiro
|25 de março
|16:00
|-align=center
|Santana
|2 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Académico 83
|20 de Janeiro
|26 de março
|14:00
|-align=center
|Barreirense
|1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Unidos
|20 de Janeiro
|26 de março
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 11
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Santana
|1 - 0
|Onze Unidos
|20 de Janeiro
|1 de abril
|16:00
|-align=center
|Real Marítimo
|0 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Barreirense
|20 de Janeiro
|2 de abril
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica da Calheta
|1 - 0
|Morrerense
|20 de Janeiro
|2 de abril
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 12
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Santana
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Académica da Calheta
|20 de Janeiro
|8 de abril
|16:00
|-align=center
|Morrerense
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2
|Real Marítimo
|20 de Janeiro
|9 de abril
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académico 83
|1 - 0
|Barreirense
|20 de Janeiro
|9 de abril
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 13
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|Morrerense
|1 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Barreirense
|20 de Janeiro
|14 de abril
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Unidos
|5 - 0
|Real Marítimo
|20 de Janeiro
|15 de abril
|14:00
|-align=center
|Académica da Calheta
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Académico 83
|20 de Janeiro
|15 de abril
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 14
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Barreirense
|3 - 1
|Académica da Calheta
|20 de Janeiro
|22 de abril
|16:00
|-align=center
|Santana
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Morrerense
|20 de Janeiro
|23 de abril
|14:00
|-align=center
|Onze Unidos
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Académico 83
|20 de Janeiro
|23 de abril
|16:00
|}
</center>

Evolução dos posições

EstatísticasMelhor vitória::Melhor vitória na casa:''' Onze Unidos 5 - 0 Real Marítimo (15 de abril)

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional do Maio de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular do Maio
Maio
Maio